«Роял Мускрон-Перувельз» () — бельгийский футбольный клуб, представляющий город Мускрон в Валлонии. Команда была сформирована в 2010 году после объединения клубов  (основан 10 июля 1921 года) и «Мускрон» (обанкротился в конце 2009 года). Домашние матчи команда проводит на стадионе , его вместимость составляет более 10 тысяч зрителей.

В сезоне 2013/14 клуб занял 4-е место во втором дивизионе, а по итогам стыковых матчей вышел в первый дивизион Бельгии.

Состав

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Бельгии
Футбольные клубы, основанные в 1921 году